98-й выпуск  Льеж — Бастонь — Льеж — шоссейной однодневной велогонки по дорогам Бельгии. Гонка прошла 24 апреля 2016 года. Эта одна из Классических велогонок в сезоне.

Участники

Маршрут 

По сравнению с прошлым годом дистанция увеличилась на 2 километра и снова появился côte de la Roche-en-Ardenne.

Ход гонки

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт